PR, Pr ali pr je kratica, ki lahko pomeni:

 odnosi z javnostmi, PR (za angleški izraz »public relations«)
 parkiraj in se pelji, P + R (za angleški izraz »park and ride«)
 prazeodim, kemijski element

Geografija 
 Parma (pokrajina), italijanska pokrajina; po standardu ISO 3166-2:IT
 Paraná (zvezna država), zvezna država Brazilije; po standardu ISO 3166-2:BR
 Portoriko, država; po standardu ISO 3166-2